Csehország
Písečná, település Frýdek-místeki járásban
Písečná, település Jeseníki járásban
Písečná, település Ústí nad Orlicí-i járásban